Il doppio del torneo di tennis Mantova Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Galvani e Salvador Navarro-Gutierrez che hanno battuto in finale Alessandro Guevara e Rodrigo Ribeiro 7-66, 7-64.

Teste di serie 

 Ionuț Moldovan /  Lovro Zovko (primo turno)
 Stefano Galvani /  Salvador Navarro-Gutierrez (Campioni)

 Jaime Fillol /  Adrián García (semifinali)
 Leonardo Azzaro /  Davide Scala (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2001